Jan Fryderyk Sapieha (1618–1664) – pisarz polny koronny, starosta słonimski, owrucki, czeczerski
 Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751) – kanclerz wielki litewski, kasztelan trocki